Санта-Мария-де-Марторельес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 4,49 км². Население — 839 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pàgina web de l'Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Santa Maria de Martorelles en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны